Thebesius ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Thebesius (auch Adam Thebes; 1596–1652), Pfarrer und Kirchenlieddichter
 Adam Christian Thebesius (1686–1732), deutscher Anatom
 Adam Gottfried Thebesius, auch Thebes (1714–1747), ev.-luth. Pfarrer und Kirchenlieddichter
 Adam Samuel Thebesius (1739–1808), deutscher Arzt und Publizist
 Daniel Gottlob Thebesius (1707–1757), deutscher Mediziner und Kommunalpolitiker
 Georg Thebesius (1636–1688), deutscher Jurist und Syndikus von Liegnitz und Chronist
 Johann Ehrenfried Thebesius (1717–1758), deutscher Arzt und Geburtshelfer

Siehe auch:
 Flesch-Thebesius